In 1949/50 werd het derde kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Borussia Dortmund werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, net als de nummers twee tot vier. Horst-Emscher werd uitgeschakeld door SpVgg Fürth, Dortmund door VfR Mannheim en Essen door 1. FC Kaiserslautern. Enkel Preußen Dellbrück wist te winnen tegen SSV Reutlingen. In de kwartfinale ging verdedigend landskampioen Mannheim voor de bijl, maar in de halve finale verloor de club van Kickers Offenbach.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1949/50
Oberliga West